Kaare steht für:

 Kaare (Lääne-Nigula), ein Dorf in Estland
 Kåre, ein nordischer männlicher Vorname